Instantbird — программа мгновенного обмена сообщениями по сети Интернет через большинство современных протоколов и служб.

Описание 
Является кроссплатформенной и может работать на компьютерах под управлением операционных систем семейств Windows, Linux и Mac OS X.

Instantbird использует для своей работы XULRunner и библиотеку . libpurple — библиотека, созданная и развиваемая разработчиками аналогичной программы Pidgin, позволяющая использовать поддерживаемые ею протоколы и службы мгновенного обмена сообщениями. Помимо Pidgin и Instantbird она используется также в Adium, meebo и других клиентах.

Использование движка XULRunner в перспективе позволит использовать Instantbird в любых приложениях, также его использующих (Firefox, Thunderbird, Sunbird и др.).

Функциональность 
Instantbird поддерживает протоколы:
 XMPP (Jabber)
 IRC и SIMPLE,
 AIM
 Gadu-Gadu
 GroupWise
 ICQ
 MSN
 MySpaceIM
 
 QQ
 
 Yahoo! Messenger
позволяя одновременно соединяться и работать с любыми из них и одновременно использовать в них произвольное, допустимое в рамках самих протоколов и служб, число учётных записей.

Программа находится на ранней стадии разработки, и к настоящему времени обеспечивает следующие возможности: отправку и получение текстовых сообщений (с поддержкой форматирования); проверку орфографии; просмотр списка собеседников, находящихся в сети; добавление новых собеседников; установку состояний «доступен» (available) и «отошёл» (away); проверку на наличие вышедших для программы обновлений и их установку; просмотр истории разговоров; переименование собеседников и их удаление из списка; поддержку смайликов и стилей сообщений; изменение настроек; группирование собеседников.

Интерфейс 
Программа обладает графическим интерфейсом пользователя, который схож с другими программами этого класса.

Распространение 
Программа Instantbird является свободной и открытой, будучи выпускаемой под лицензией GNU GPL 2.0 с использованием компонентов, лицензируемых под MPL 1.1/GPL 2.0/LGPL 2.1.

Поставляется в виде установщиков для Windows и трёх доступных для загрузки с официального сайта и архивов со скомпилированными файлами, готовыми к запуску, отдельно для каждой из поддерживаемых платформ — Windows, Linux и Mac OS X. Отдельно выпускается архив с исходным кодом для сборки и модификации. В настоящее время Instantbird доступен на нескольких языках, включая русский.

Разработка 

Проект является сравнительно молодым среди аналогов. Первая версия программы — 0.1 — появилась в октябре 2007 года. Основных разработчиков программы трое: Florian Quèze, Quentin Castier и Quentin Raynaud, все из Франции.

С момента выхода первой версии и до настоящего времени разработка идёт в русле реализации основных возможностей программ данного класса. Согласно плану разработки, это будет продолжаться до выхода версии 1.0, цель которой — достичь функциональности, сравнимой с программой Pidgin.

Дружественная к разработчикам система плагинов и дополнений заявлена как одна из целей проекта.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Сайт для разработчиков
 

Свободные программы мгновенного обмена сообщениями
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Linux
MSN
Свободные IRC-клиенты
ICQ
Jabber
Переносимые приложения